USS Stevens je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Stevens (DD-86) 
 USS Stevens (DD-479)

Stevens